Ла-Мартр — коммуна во Франции, департамент Вар
 Ла-Мартр — озеро в Северо-Западных территориях Канады